Лодка:
 Лодка — небольшое судно, бот;
 «Лодка» — художественный фильм режиссёра Вольфганга Петерсона о судьбе немецкой подводной лодки U-96 во время Второй мировой войны.
 «Лодка» — короткометражный фильм Дэвида Линча.

См. также 
 «Жёлтая подводная лодка» — мультфильм «the Beatles»;
 Летающая лодка — вид гидросамолёта;
 Канонерская лодка — небольшой боевой корабль с мощным артиллерийским вооружением;
 Летающая подводная лодка — летательный аппарат, имеющий возможность посадки на воду и передвижения в подводном положении;
 «Лодка на траве» — французский кинофильм, романтическая драма;
 Подводная лодка — корабль, способный погружаться (всплывать) и длительное время действовать в подводном положении.